Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW.

Kierunki kształcenia 
Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku prowadzi studia licencjackie (pierwszego stopnia) na kierunku pedagogika na następujących specjalnościach:
 doradztwo zawodowe i rozwój kariery
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
 resocjalizacja

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku pedagogika o specjalnościach:
 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 terapia zajęciowa
 resocjalizacja
 pomoc społeczna

Ponadto Wydział oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:
 całożyciowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 logopedia
 organizacja i zarządzanie edukacją dorosłych
 mediator szkolny
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne  
 przygotowanie do życia w rodzinie
 psychomanipulacje w relacjach społecznych: diagnoza, konsekwencje, przeciwdziałanie
 edukacja dla bezpieczeństwa
 profilaktyka i terapia uzależnień

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Oświata w Kłodzku
Dolnośląska Szkoła Wyższa